Мундільфарі — йотун у скандинавській міфології
 Мунділфарі — супутник Сатурна